Claire est un nom propre utilisé comme prénom, patronyme ou toponyme. D'origine latine, il dérive de l'adjectif clarus, qui donne au féminin clara, signifiant éclatant, brillant, mais également renommé, célèbre.

Prénom 
Claire est un prénom essentiellement féminin, qui peut se décliner en , Clairine, Clare, Clara, , , Marie-Claire, etc. Il est fêté le 11 août.

 Pour les articles sur les personnes portant ces prénoms, consulter la liste générée automatiquement pour Claire, Clara, Clarisse, Chiara et Marie-Claire.
 Claire  (1700-1752), esclave rebelle de la colonie française de Guyane.

Variantes linguistiques 
 Chjara en corse
 Cllara en poitevin.
 Svetlana en russe

Prénom masculin 
 Claire Chennault, général d'aviation américain.

Saintes et bienheureuses ayant porté ce prénom 
 Claire de Remiremont (), ou Clarisse ou Cécile ou Sigeberge, abbesse de Remiremont dans les Vosges ; fêtée localement le 12 août.
 Claire d'Assise (° 1194 - † 1253), fondatrice de l'Ordre des pauvres dames (Clarisses) ; fêtée le 11 août.
 Claire de Montefalco, 1268-1308, religieuse mystique, fêtée le 17 août.
 Claire Argolanti, morte en 1346, pénitente et recluse, fêtée le 10 février.
 Claire Gambacorti, morte en 1420, moniale à Pise, fêtée le 17 avril.
 Claire Bosatta (1858-1887), religieuse italienne, fêtée le 20 avril

Patronyme 

 Jean Claire (1920-2006), moine bénédictin, musicologue.

Fiction 
 Lightning Claire Farron, personnage de Final Fantasy XIII.
 Claire, personnage de Les Bonnes.
 Claire, personnage de Quai Ouest.

Télévision 
 Claire, série télévisée britannique diffusée en 1982.

Roman 
 Claire, roman de Jacques Chardonne publié en 1931.

Toponyme 
 La Claire, petite rivière française qui coule dans le département des Ardennes.

Aquaculture 
 Une claire est un bassin artificiel destiné à l'élevage ostréicole.

Culture 
 Claire est une chanteuse française (de son vrai nom Claire Michon) née en 1949 .

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français